Ablatio (von lateinisch ablatio, „Entfernung“) steht für:
 Ablation (Medizin), das Entfernen von Körpergewebe
 Ablatio retinae, die Netzhautablösung
 Auslassung eines Lautes oder einer Silbe am Wortanfang, siehe Aphärese